Melissos de Samos, filòsof grec també coneguda com a Melís
 Eli Melís, gramàtic romà
 Gai Mecenes Melís, escriptor romà